

Nom de personne 

 Simon Chardon de La Rochette (1753-1814), philologue et bibliographe français ;
 François Rochette (1736-1762), pasteur français ;
 Gaétan Rochette (1957-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Geneviève Rochette, comédienne, auteure, metteure en scène et humoriste québécoise ;
 Jean-Marc Rochette (1956-) peintre, et auteur de bande dessinée français ;
 Joanne Rochette (1965-), écrivaine québécoise ;
 Joannie Rochette (1986-), patineuse artistique canadienne ;
 Maghalie Rochette (1993-), coureuse cycliste canadienne ;
 Nicolas Rochette, conteur québécois ;
 Raoul-Rochette (1784-1854), archéologue français.

Toponyme 

 Plusieurs villes s'appellent 
 Plusieurs châteaux s'appellent 
 Canton de La Rochette